Hendorf ist der Name folgender Orte:

 Hendorf (Gemeinde Purgstall), Ortsteil von Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Hendorf (Gemeinde Puchkirchen), Ortsteil von Puchkirchen am Trattberg, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Henndorf
 Hendorff